Лайма Адлите (, до замужества — Пакуцкене ; , Вильнюс, СССР) — советская и литовская шашистка, одна из сильнейших в стране и 14-я по рейтингу в мире. Международный мастер (MIF). FMJD-Id: 10226

Биография 
Ученица Эдварда Бужинского. В 1989 году на чемпионате СССР среди девушек заняла 3 место
.

На чемпионате мира 2001 года заняла 3 место и получила бронзовую медаль.

Серебряный призёр 1-го командного чемпионата Европы 2013 в формате быстрые шашки

На чемпионате мира 2013 года заняла 4-е место в блице и 11-е место в основной программе. В 2015 году на чемпионате мира заняла 11-е место.

Многократная чемпионка Литвы.

В 2007 году окончила механический факультет Вильнюсского технического университета (:lt:Vilniaus Gedimino technikos universiteto Mechanikos fakultetas). Работает дизайнером в Литовской военной академии.

Ссылки 
Adlytė Laima, Pakuckienė в Литовской энциклопедии спорта

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ФМЖД
 
 
 
 

Спортсмены Вильнюса
Шашисты Литвы
Адлите